VTR Open 2012 — 19-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося на сей раз в чилийском городе Винья-дель-Мар, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир прошёл с 30 января по 6 февраля. Соревнование открывало южноамериканскую грунтовую серию.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Хуан Монако (№ 27 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Хуан Монако выигрывает 1й титул в сезоне и 4й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Карлос Берлок уступает свой дебютный финал в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Фредерику Жил выигрывает свой дебютный финал на турнирах основного тура ассоциации.
 Даниэль Химено-Травер со второй попытки побеждает в финале соревнования основного тура ассоциации.

См. также 
 VTR Open

 Мировой тур ATP 2012
 Мировой тур ATP 250

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте ATP 
 

Чили
Теннис
Январь 2012 года
Февраль 2012 года
2012